Fairbanks ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fairbanks in Alaska
 Fairbanks (Arkansas)
 Fairbanks (Florida)
 Fairbanks (Illinois)
 Fairbanks (Indiana)
 Fairbanks (Kalifornien)
 Fairbanks (Kentucky)
 Fairbanks (Louisiana)
 Fairbanks (Maine)
 Fairbanks (Maryland)
 Fairbanks (Minnesota), im St. Louis County
 Fairbanks (Town), Town(ship) im Shawano County, Wisconsin

Fairbanks ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Fairbanks (1864–1944), US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Charles W. Fairbanks (1852–1918), 26. Vize-Präsident der USA
 Chuck Fairbanks (1933–2013), US-amerikanischer Footballtrainer
 Cornelia Cole Fairbanks (1852–1913), Second Lady der Vereinigten Staaten

 Erastus Fairbanks (1792–1864), US-amerikanischer Politiker
 Gene Fairbanks (* 1982), australischer Rugbyspieler
 Horace Fairbanks (1820–1888), US-amerikanischer Politiker
 Jerry Fairbanks (1904–1995), US-amerikanischer Filmproduzent und Fernsehpionier

Siehe auch:
 Fairbanks Township
 Fairbanks, Morse and Company, amerikanisches Unternehmen
 Fairbank